IEV est un sigle qui peut désigner :
 Institut Émile Vandervelde, le centre d’études du Parti socialiste de Belgique ;
 installation d'essais en vol, un ensemble d’équipements de surveillance et d'enregistrement montés sur un aéronef pendant les phases d’essais en vol ;
 International Electrotechnical Vocabulary, un vocabulaire pour promouvoir l'unification mondiale de la terminologie dans le domaine de l'électrotechnologie, de l'électronique et des télécommunications.

IEV est un code qui peut désigner :
 Aéroport international de Kiev, le plus ancien des aéroports internationaux de Kiev, la capitale de l'Ukraine, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports